Glyndon ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Glyndon (Maryland)
 Glyndon (Minnesota)
 Glyndon Township (Clay County, Minnesota)